Булхак (Булгак) — название населённых пунктов.

 Булхак — село в Рышканском районе Молдавии.
 Булхак — село в Унгенском районе Молдавии.